Enter (телеканал) — колишній український музичний телеканал. 14 квітня 2012 року канал був замінений дитячим каналом «Піксель TV».
 Enter (альбом Within Temptation) — альбом гурту «Within Temptation».
 Enter (альбом Russian Circles) — альбом гурту «Russian Circles»
 Enter (клавіша)